Das 32. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 29. Juni bis zum 6. Juli 1986 im Ostseebad Zinnowitz statt. Wegen schlechten Wetters wurden die Endspiele im Herreneinzel, im Herrendoppel und im Damendoppel nicht ausgetragen.

Den Nationen-Pokal bei den Herren gewann wieder die DDR mit Thomas Emmrich und Ralf Lichtenfeld. Emmrich und Dietrich Schirmann erreichten das Einzelfinale. Bei den Damen gewann die Tschechoslowakei den Nationen-Pokal mit Ivona Matulíková und Renata Šmekálová. Šmekálová gewann auch das Dameneinzel gegen Matulíková. Grit Schneider erreichte dort das Halbfinale.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 30. Jahrgang (1986), Heft 5 (fälschlicherweise mit 31. Jahrgang bezeichnet)

1986
Tennisturnier 1986
Tennisturnier in Zinnowitz